Biržai (plaats), plaats in Litouwen
 Biržai (gemeente), gemeente in Litouwen